Sandokanidae — семейство паукообразных из подотряда Laniatores отряда сенокосцев. Единственное в надсемействе Sandokanoidea или, по более ранней классификации, находится в составе Epedanoidea. Включает около 70 видов. До 2007 года использовалось название Oncopodidae.

Распространение 
Юго-Восточная Азия: от Индии до Новой Гвинеи.

Описание 
Среднего размера сенокосцы с короткими изогнутыми ногами (самые длинные вторая и четвёртая пары ног). Имеют длину тела от 2 до 11 мм. Основная окраска желтовато-коричневая. Карапакс и I—VIII-е опистосомальные тергиты слиты в единый склерит с гладкой поверхностью.

Классификация 
Около 70 видов, большая часть из которых принадлежит роду Gnomulus (более 50 видов). Семейство Sandokanidae занимает место в основании филогенетического ствола надсемейства Epedanoidea, а возможно, и в основании всего инфраотряда Grassatores  подотряда Laniatores, поэтому его также выделяют в отдельное надсемейство Sandokanoidea.
В 2007 году название типового для семейства рода () было заменено на новое (), так как старое имя оказалось уже занято (преоккупировано) более старым именем бабочки-пяденицы  (Geometridae). В связи с чем ранее используемое латинское научное название Oncopodidae было заменено на Sandokanidae.

 Biantoncopus Martens & Schwendinger, 1998
 Biantoncopus fuscus Martens & Schwendinger, 1998 — Лейте (Филиппины)
 Caenoncopus Martens & Schwendinger, 1998 — Суматра
 Caenoncopus affinis Martens & Schwendinger, 1998
 Caenoncopus cuspidatus (Schwendinger, 1992)
 Caenoncopus tenuis Martens & Schwendinger, 1998
 Gnomulus Thorell, 1890
 Gnomulus aborensis (Roewer, 1913)
 Gnomulus annulipes (Pocock, 1897)
 Gnomulus armillatus (Thorell, 1891)
 Gnomulus asli Martens et Schwendinger, 1998
 Gnomulus baharu Schwendinger, Martens et Schwendinger 1998
 Gnomulus bedoharvengorum Schwendinger et Martens, 2006
 Gnomulus carinatus Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus claviger Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus coniceps Martens et Schwendinger, 1998
 Gnomulus conigerus (P. J. Schwendinger, 1992)
 Gnomulus crassipes Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus crucifer Martens et Schwendinger, 1998
 Gnomulus drescoi (Silhavy, 1962)
 Gnomulus exsudans Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus goodnighti (Suzuki, 1977)
 Gnomulus hamatus Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus hirsutus Martens et Schwendinger, 1998
 Gnomulus hutan Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus hyatti (Martens, 1977)
 Gnomulus imadatei (Suzuki, 1970)
 Gnomulus insularis (Roewer, 1927)
 Gnomulus javanicus Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus laevis (Roewer, 1915)
 Gnomulus lannaianus (Schwendinger, 1992)
 Gnomulus laruticus Martens et Schwendinger, 1998
 Gnomulus latoperculum Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus leofeae Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus leyteensis Martens et Schwendinger, 1998
 Gnomulus lomani Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus maculatus Martens et Schwendinger, 1998
 Gnomulus marginatus Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus matabesar Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus minor N. Tsurusaki, 1990
 Gnomulus monticola Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus obscurus Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus palawanensis (S. Suzuki, 1982)
 Gnomulus piliger (Pocock, 1903)
 Gnomulus pilosus Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus pulvillatus (Pocock, 1903)
 Gnomulus rostratoideus Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus rostratus Thorell, 1890
 Gnomulus ryssie Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus sinensis Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus spiniceps Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus sumatranus Thorell, 1891
 Gnomulus sundaicus (P. J. Schwendinger, 1992)
 Gnomulus thorelli (Sørensen, 1932)
 Gnomulus tuberculatus Schwendinger et Martens, 2002
 Gnomulus tumidifrons Schwendinger et Martens, 2002
 другие виды
 Martensiellus Schwendinger, 2006
 Martensiellus tenuipalpus Schwendinger, 2006 — Саравак (Малайзия, Калимантан)
 Sandokan Thorell, 1876 [syn. Oncopus Thorell, 1876].
 Sandokan doriae Thorell, 1876 — Саравак
 Sandokan expatriatus (Schwendinger & Martens, 2004) — Таиланд?
 Sandokan feae Thorell, 1890 — Пенанг (Малайзия)
 Sandokan hosei Pocock, 1897 — Саравак
 Sandokan lingga (Schwendinger & Martens, 2004) —  (Индонезия)
 Sandokan malayanus (Schwendinger & Martens, 2004) — Западная Малайзия
 Sandokan megachelis (Schwendinger, 1992) — Сабах (Малайзия, Калимантан)
 Sandokan tiomanensis (Schwendinger & Martens, 2004) —  (Малайзия)
 Sandokan truncatus Thorell, 1891 — Сингапур
 Palaeoncopus Martens & Schwendinger, 1998 — Суматра
 Palaeoncopus gunung Martens & Schwendinger, 1998
 Palaeoncopus katik Martens & Schwendinger, 1998
 Palaeoncopus kerdil Martens & Schwendinger, 1998

Примечания

Литература

Ссылки 
 Oncopodidae. biolib.cz.

Сенокосцы
Семейства паукообразных